Му́уга (садовый городок Мууга, ) — жилой район города-муниципалитета Маарду, образовавшийся на основе дачного посёлка в окрестностях Таллина, Эстония.

География 
Садовый городок Мууга расположен на западе Маарду и представляет из себя плотно застроенный одно- и двухэтажными жилыми домами район. Его площадь составляет 448 гектаров, на которых расположено почти  недвижимости со средней площадью .

Население 
По данным регистра населения Маарду по состоянию на 1 января 2011 года в Мууга проживали .

История 
Начало созданию садового городка Мууга было положено в 1959 году. Он возводился на землях деревень Мууга и Тарасоо. Самые старые дачные дома на окраине садового городка были, согласно тогдашним (cоветским) строительным нормам, довольно маленькими. В настоящее время большинство дач капитально перестроены и приспособлены для круглогодичного проживания. Также ведётся строительство новых частных жилых домов. 

В 1967 году садовый городок Мууга был объединён с Таллином, а в 1980 году вошёл в состав города Маарду. 

Выход из садового городка Мууга к морю был отрезан началом строительства порта Мууга в 1982 году. Дорога к порту проходит по самой границе садового городка.

В октябре 2012 года в Мууга была создана некоммерческая организация «Общество Мууга» (). Её основа была заложена образованным в 2009 году «Обществом Садового городка Мууга» (, деятельность прекращена в декабре 2016 года). Задачей общества являлось объединение жителей садового городка Мууга и представление их интересов. В числе прочего общество организовывало весенние субботники (толоки) с целью благоустройства города Маарду в целом и микрорайона Мууга в частности.

Инфраструктура 
В садовом городке есть два продуктовых магазина, бар, хостель, баня, салон красоты, парикмахерская, аптека, цветочный магазин, магазин для домашних питомцев и предприятие по обслуживанию автомобилей.

Общественный транспорт 
Из Таллина в Мууга ходит автобус 34А.

Примечания

Маарду